Le tournoi de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2017, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 2 au . Novak Djokovic remporte l'épreuve du simple, Jérémy Chardy et Fabrice Martin celle du double.

Faits marquants  
Le Serbe Novak Djokovic conserve son titre et remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale le  mondial, Andy Murray, (6-3, 5-7, 6-4).

En double, Jérémy Chardy et Fabrice Martin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Vasek Pospisil et Radek Štěpánek (6-4, 7-6). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Doha
Sport au Qatar en 2017
Tennis en janvier 2017